Wikipedija:Izabrane godišnjice

Sažeti popis povijesnih godišnjica

Kalendar

Vanjske poveznice i izvori 

Arhiva dnevnog sadržaja
Baza podataka svjetske povijesti 
Danas u povijesti 
Danas u znanstvenoj povijesti
The History Channel: Današnji dan u povijesti
On-This-Day.com
IMDb: Današnji dan u povijesti filma
Associated Press: Danas u povijesti
Danas u povijesti rottena 
BBC: Na današnji dan
Datumi u povijesti američke mornarice 
Danas u povijesti Beatlesa

Povijesne godišnjice